

Geografia 
 Argentina
 Laguna Larga – città dell'Argentina nella provincia di Córdoba
 Cile
 Calle Larga – comune nella Regione di Valparaíso
 Moldavia
 Larga – comune nel distretto di Briceni
 Larga Nouă – comune nel distretto di Cahul
 Repubblica Dominicana
 Sabana Larga – comune nella Provincia di San José de Ocoa
 Romania
 Larga – fiume affluente del Trotuș
 Valea Largă – comune nella regione storica della Transilvania 
 Spagna
 Cuerda Larga – catena secondaria della Sierra de Guadarrama

Altro 
 Battaglia del Larga – scontro del 1770 fra l'Impero russo e l'Impero ottomano presso il fiume Larga